Soa Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Soay, St Kilda, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Soa Island (ö i Storbritannien, lat 56,57, long -6,63), Skottland, Argyll and Bute, 
 Soa Island (ö i Storbritannien, lat 56,52, long -6,75), Skottland, Argyll and Bute, 
 Soa Island (ö i Storbritannien, lat 56,28, long -6,45), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar